Леони́д Леони́дович Оболе́нский:
 Оболенский, Леонид Леонидович (1873—1930) — дипломат, директор Эрмитажа.
 Оболенский, Леонид Леонидович (1902—1991) — советский актёр и режиссёр, художник-декоратор, звукорежиссёр, журналист.